«Abrázame» puede referirse a:
Abrázame, canción de Camila de 2006
 Abrázame, álbum de De Saloon de 2006
 Abrázame, álbum de Tamara de 2003
 Abrázame, canción de Julio Iglesias de 1975